

Letteratura 
 Firestar – romanzo di Michael Flynn del 1996
 Fire Star – romanzo di Chris d'Lacey del 2005

Personaggi immaginari 
 Firestar – personaggio Marvel Comics
 Firestar  – personaggio Marvel Comics appartenente alla serie Ultimate Marvel
 Firestar – personaggio dei Transformers

Altro 
 Kolb Firestar – aeromobile statunitense
 Star Firestar M43 – arma da fuoco
 Firestarr – album di Fredro Starr del 2001